Юдіт Візнер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Ленка Ценкова.

Барбара Паулюс виграла титул, у фіналі перемігши Сандру Чеккіні, яка змушена була знятися в першому геймі фінального матчу.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Барбара Паулюс (переможниця)
  Юдіт Візнер (1-ше коло)
  Елена Пампулова (1-ше коло)
  Генрієта Надьова (2-ге коло)
  Сандра Допфер (2-ге коло)
  Флора Перфетті (2-ге коло)
  Марія Санчес Лоренсо (1-ше коло)
  Жанетта Гусарова (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1996 Meta Styrian Open Draw 

WTA Austrian Open
Тур WTA 1996